Wyniki podnoszenia ciężarów na 64. (5.) Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1991 roku w Donaueschingen (Niemcy). Startowali mężczyźni w 10 kategoriach wagowych i kobiety w 9 kategoriach. Były to pierwsze mistrzostwa na, których spotkały się jednocześnie kobiety i mężczyźni.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów kobiet na iwrp.net
 Rezultaty zawodów mężczyzn na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1991 w sporcie
Sport w Badenii-Wirtembergii